De index (meervoud indices) (Latijn: index: aanwijzer, wijsvinger, register, lijst) dient om iets aan te duiden en terug te vinden:

Lijst
 index (boek), inhoudsopgave, register, een hulpmiddel bij het opzoeken van informatie; hieruit afgeleid:
 index (database), een (deel)bestand waarin een tabel op een bepaald veld is gesorteerd. Daarnaast betekent 'index' in de wereld van de database een opgeslagen structurering van vrije teksten ten behoeve van zoekfunctionaliteit (zoals gebruikt door zoekmachines).
 Index librorum prohibitorum (Index, Lijst van de verboden boeken), een uiteindelijk door de Paus vastgestelde lijst van boeken die katholieken niet mochten lezen.

Getal, rangnummer, verhouding met standaard

Economie
 indexering (economie) (Nederland)
 Index der consumptieprijzen in België
 een systeem van indexcijfers

Wiskunde
 indexnotatie, een getal om symbolen mee te nummeren (dus mee aan te wijzen). Vaak wordt deze als subscript (onderindex) of superscript (bovenindex) vermeld. In de uitdrukking  zijn ν en μ indices; zie ook Einstein-sommatieconventie
 element van een indexverzameling
 index (topologie), een topologische invariant die verband houdt met het tellen van een aantal omwentelingen, zie windingsgetal
 index (groepentheorie), het aantal nevenklassen van een deelgroep in een groep. Zie ook de stelling van Lagrange

Overig
 index (motortaal), in de motorsprint en dragrace een eindtijd die bepalend is voor de klasse waarin men mag starten
 index (scheikunde), een getal in de brutoformule dat aangeeft hoeveel van een bepaalde atoomsoort in een stof voorkomt.
 index (semiotiek), een teken dat causaal verbonden is met dat waarnaar het verwijst

Overige betekenissen
 index.hu, een populair Hongaars internetportaal
 Index (Washington), plaats in de VS